De uitdrukkingen Drents landschap of Landschap Drenthe kunnen verwijzen naar:
 het landschap van de Nederlandse provincie Drenthe
 Drenthe (landschap), historische aanduiding voor de provincie Drenthe
 Het Drentse Landschap, een provinciale organisatie voor het beheer van natuurterreinen
 Het Lantschap Drenthe, een door Jan Tijmens Linthorst Homan opgerichte ontginningsmaatschappij